Степное сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Забайкальский край 
 Степное сельское поселение — входит в Забайкальский район

Краснодарский край 
 Степное сельское поселение — входит в Приморско-Ахтарский район

Челябинская область
 Степное сельское поселение — входит в Верхнеуральский район